DCU har flere betydninger:

 Dansk Camping Union – dansk forening for campister
 Danmarks Cykle Union – officielt forbund for cyklister